Route 8 steht für folgende Verkehrswege:
 Route 8 (Oman)

Europa:
 Route 8 (Kosovo)
 Route nationale 8, Frankreich
 Nationale Fahrradroute 8 (Norwegen)

Vereinigte Staaten:
 Alaska Route 8
 Delaware State Route 8
 Illinois State Route 8
 New Mexico State Route 8
 U.S. Route 8

Siehe auch: 
 Ruta 8